Klaff kan syfta på:
 Vingklaff, mekanisk detalj på flygplansvinge
 Hjärtklaff, biologisk ventil i hjärtat
 Fickklaff, typ av hjärtklaff
 Segelklaff, typ av hjärtklaff